La Fontenelle – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine
 La Fontenelle – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Loir-et-Cher